Муниципальное образование Барановское — упразднённое сельское поселение в составе Кадуйского района Вологодской области.
Центр — деревня Барановская.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошёл Барановский сельсовет.

Законом Вологодской области от 30 марта 2015 года № 3603-ОЗ муниципальные образования Барановское, Мазское и Рукавицкое преобразованы путём объединения в сельское поселение Семизерье с административным центром в деревне Малая Рукавицкая.

География 
Располагалось на северо-западе района. Граничило:
 на востоке с Никольским сельским поселением,
 на юге с Мазским сельским поселением,
 на западе с Сиучским и Санинским сельскими поселениями Бабаевского района,
 на севере с Борисовским сельским поселением Бабаевского района.

С северо-запада на юго-восток по территории сельского поселения протекает река Суда. На северо-западе возле деревни Шигодские в неё впадает левый приток Куштавка, ниже по течению — правый приток Нега, далее множество более мелких притоков. Большинство населённых пунктов расположено у берегов Суды. Значительная часть территории занята болотами. На востоке располагаются Большое и Торово болота, среди болот — озёра Большое, Летнее, Перино и др. По восточной границе протекает река Андога. На юге из болота Колпская Чисть вытекает Маза.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Барановского сельсовета не изменялся.

В состав сельского поселения входили 32 населённых пункта, в том числе
30 деревень,
1 посёлок,
1 село.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Кадуйского района
Упразднённые сельские поселения Вологодской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году